Brushy Fork ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Brushy Fork (Township), Ortschaft im Watauga County in North Carolina

Brushy Fork ist der Name folgender Gewässer in den Vereinigten Staaten:
 Brushy Fork (Fluss), Fluss im Douglas County in Illinois
 Brushy Fork Lake, See im Pendleton County in West Virginia